Sopwith ist der Familienname von:
 Thomas Sopwith (1888–1989), ein Flugpionier und Segelsportler

Sopwith ist die Bezeichnung von:
 Sopwith Aviation Company, ein Flugzeughersteller
 Sopwith F-1, ein Doppeldecker
 Sopwith (Computerspiel), ein Computerspiel